Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

José Luis Clerc era il detentore del titolo.

Guillermo Vilas ha battuto in finale José Luis Clerc 6-1, 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  José Higueras (quarti di finale)
  Víctor Pecci (primo turno)
  Eddie Dibbs (semifinali)

 Hans Gildemeister (secondo turno) 
 José Luis Clerc (finale) 
 Ivan Lendl (semifinali) 
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1979